Gumuz ist:

 eine Ethnie in Ostafrika, siehe Gumuz (Volk)
 eine Sprache in Ostafrika, siehe Gumuz (Sprache)